Берт ван Лерберге (); () — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера 
Берт ван Лерберге стал профессионалом в 2015 году. Проявил себя на классикахклассиках, где показал впечатляющие результаты, включая финиш в топ-10 на  Омлоп Хет Ниувсблад, Классика Брюсселя, Нокере Курсе, и Хандзаме Классик. В 2019 году подписал контракт с командой мирового тура , контракт рассчитан на два года (2020 и 2021).
Берт ван Лерберге: «Я очень счастлив присоединиться к команде Deceuninck – Quick-Step, одной из лучших команд в мире. Думаю, смогу помочь ребятам в спринтах, и, возможно, и на классиках. Чувствую, что могу намного улучшить свой уровень. Прошлый год сложился у меня не лучшим образом, на классиках у меня обнаружился вирус. Но теперь я могу и продавливать, и помогать ребятам. Я развозящий, знаю, что прихожу в команду, у которой был и есть один из лучших спринтерских поездов в велоспорте. Надеюсь, смогу внести свой вклад и помочь товарищам по команде».

Достижения 

 2010
 2-й Тур Фландрии (юниоры)
 2012
 5-й Тур дю Луар и Шер — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 8-й Гент - Вевельгем U-23
 2013
 10-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация
 10-й Grand Prix de la ville de Nogent-sur-Oise
 2014
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка 
 2-й Гран-при Крикельона
 8-й Grand Prix de la ville de Pérenchies
 9-й Le Triptyque des Monts et Châteaux — Генеральная классификация
 2015
 4-й Антверпсе Хавенпейл
 5-й Венендал — Венендал Классик
 5-й Гент - Вевельгем U-23
 6-й Де Кюстпейл
 7-й Велотон Берлин
 10-й Париж — Бурж
 10-й Омлоп ван хет Хаутланд
 2016
 2-й Де Кюстпейл
 4-й Бредене-Коксейде Классик
 5-й Гран-при Крикельона
 6-й Чемпионат Фландрии
 10-й Тур Мюнстера
 10-й Хейстсе Пейл
 2017
 2-й Ronde van Overijssel
 2-й Omloop Eurometropool
 3-й Париж — Труа
 5-й Нокере Курсе
 6-й Гран-при Марселя Кинта
 6-й Омлоп ван хет Хаутланд
 7-й Венендал — Венендал Классик
 8-й Натионале Слёйтингспрейс
 9-й Ле-Самен
 9-й Гран-при Денена
 2018
 7-й Омлоп Хет Ниувсблад
 8-й Классика Брюсселя

Примечания

Ссылки 
  Ван Лерберге, Берт на FirstCycling
 Ван Лерберге, Берт Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии